Dorfkirche Möllenbeck steht für:
 Dorfkirche Möllenbeck (Bismark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Möllenbeck (bei Neustrelitz) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Liste der Baudenkmale in Möllenbeck (bei Neustrelitz)#Möllenbeck
 Dorfkirche Möllenbeck (Grabow) im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Liste der Baudenkmale in Möllenbeck (Landkreis Ludwigslust-Parchim)#Möllenbeck
 Siehe auch:
 Kloster Möllenbeck in Niedersachsen